Åkerlund ist der Familienname folgender Personen:
 Åke Olof Åkerlund (1887–1958), schwedischer Mediziner
 Eric Åkerlund (* 1943), schwedischer Schriftsteller
 Gunnar Åkerlund (1923–2006), schwedischer Kanute
 Jonas Åkerlund (* 1965), schwedischer Musik- und Videoregisseur
 Olle Åkerlund (1911–1978), schwedischer Segler